Сигнал (журнал, 1940—1945)
 Сигнал (журнал, 1905)